Первая лига 1972/1973 () — 39-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 26 июля 1972 года и закончился 23 июня 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1972/1973 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1972/1973 на rsssf.com 

1972/1973
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1972 году
Спорт в Польше в 1973 году